La Coupe Forconi de football 1947-1948 est la  édition de la Coupe Forconi, une compétition à élimination directe mettant aux prises tous les clubs de football affiliés à la Ligue d'Alger de Football Association.

Calendrier

Compétition

Premier tour 
Les matchs de premier tour se sont joués le dimanche .

Deuxième tour 
Les matchs de deuxième tour se sont joués le dimanche .

Note : disqualification de la JSK à la suite de réserves émises par l'AS Rivet, pour avoir fait jouer un joueur de licence B (équipe réserve) en équipe première. Le quotat ayant déjà été atteint, la commission de discipline de la ligue donne match perdu pour la JSK, malgré sa large victoire.

Troisième tour 
Les matchs de troisième tour se sont joués le dimanche .

Note : disqualification de l'ASPTT

Quatrième tour 
Les matchs de quatrième tour se sont joués le dimanche .

Note : 30.10.1947 Le WA Boufarik éliminé au  tour sur tapis vert par l'ASPTT, réserves sur les joueurs Bouricha et Benelfoul, a été rétabli dans son droit et déclaré qualifié après l'appel introduit, de ce fait le MCA a été autorisé à re-disputer ce tour le 16.11.1947 contre le vainqueur du match à rejouer WAB-Olympique Littoral, pour rappel ce dernier a été éliminé par l'ASPTT au  tour.

Cinquième Tour 
Les matchs de cinquième tour se sont joués le dimanche .

Quarts de finale 
Les matchs de quarts de finale se sont joués le dimanche .

Demi-finales 
Les matchs de demi-finales se sont joués le dimanche .

Finale 

La finale a eu lieu au Stade Communal de Saint-Eugène (Saint-Eugène) (Alger), le jeudi .

Feuille de match 
Rivas marqua d'abord pour l'A.S.S.E, Hahad égalisa, de Villeneuve redonna l'avantage aux (rouge et blanc), qui menaient 2 à 1 à la mi-temps.
En seconde mi-temps, Ait Saâda égalisa devant une arrière-défense clouée au sol. De Villeneuve réussit encore à battre Abtouche, mais Kouar put égaliser sur pénalty avant la fin règlementaire.
À l'engagement de la prolongation, Ait Saâda alla marquer un quatrième but, sans qu'un Saint-Eugènois touche la balle et à la dernière minute des deux heures de jeu, Kaoua, qui venait de mal dégager, fut battu avant d'avoir regagné ses bois.

Sources 
 L'Écho d'Alger, années 1947 et 1948.

Annexes

Références 

1947-1948
Football en 1947
Football en 1948